Termin ALG2 (gen) ima više značenja.

 Glikolipid 3-a-manoziltransferaza, enzim
 GDP-Man:Man2GlcNAc2-PP-dolihol alfa-1,6-manoziltransferaza, enzim